Stureplan, namn på plats som förekommer på flera orter:

 Stureplan, Stockholm – ett torg i Stockholms innerstad i stadsdelen Östermalm
 Stureplan, Nossebro – ett torg i Nossebro
 Stureplan (tidning) – exklusiv livsstilspublikation